Змагання з важкої атлетики у категорії понад 75 кг серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2012 в Лондоні проходили 5 серпня у Виставковому центрі. У турнірі взяли участь 14 спортсменок з 13 країн.

Розклад змагань
Час місцевий (UTC+1)

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати

New records

Примітки

Посилання 
Результати